Сивухин — русская фамилия.

Известные носители:
 Сивухин, Дмитрий Васильевич (1914—1988) — советский физик, автор известного учебника.
 Сивухин, Лев Константинович (1935—2001) — советский и российский хоровой и оркестровый дирижёр.